The Look of Love (ABC), een single uit 1982 van de Britse band ABC
 The Look of Love (Bacharach/David), een nummer uit 1967 geschreven door Burt Bacharach en Hal David, populair gemaakt door Dusty Springfield
 The Look of Love (Madonna), een single uit 1987 van Madonna, van het soundtrack-album van de film Who's that girl
 The Look of Love (Diana Krall), een muziekalbum uit 2001 van de Canadese pianiste en zangeres Diana Krall
 The Look of Love (Claudine Longet), een muziekalbum uit 1967 van de Franse zangeres Claudine Longet
 The Look of Love (Trijntje Oosterhuis), een muziekalbum uit 2006 van de Nederlandse zangeres Trijntje Oosterhuis
 The Look of Love (album van Dusty Springfield), een muziekalbum uit 1967 van de Britse zangeres Dusty Springfield
 The Look of Love (Stanley Turrentine), een muziekalbum uit 1968 van de Amerikaanse saxofonist Stanley Turrentine
 The Look of Love (musical), een Amerikaanse musical uit 2003, gebaseerd op nummers van Burt Bacharach en Hal David
 Look of Love (televisieprogramma), een televisieprogramma op RTL 4
 The Look of Love (2013), een Britse film uit 2013